Il doppio del torneo di tennis PBZ Zagreb Indoors 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e Michal Mertiňák che hanno battuto in finale Davide Sanguinetti e Andreas Seppi 7-6(7) 6-1.

Teste di serie

 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno)
 Jaroslav Levinský /  Michal Mertiňák (campioni)

 David Ferrer /  Feliciano López (primo turno)
 Radek Štěpánek /  Michail Južnyj (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2006
ATP Tour 2006